Il existe deux villes portant le nom d'Hammonton aux États-Unis :
 Hammonton (New Jersey)